Бинисалем () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Райгер. Занимает площадь 29,8 км². Население — 7379 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка